Lipovac steht für:

 Lipovac, ein Ort im östlichen Kroatien
 Lipovac (Aleksinac), Dorf in Serbien

Lipovac ist der Familienname folgender Personen:

 Joanikije Lipovac (1890–1945), montenegrinischer Metropolit, orthodoxer Bischof
 Suzana Lipovac (* 1968), deutsche Menschenrechtlerin